Plusieurs cours d'eau de par le monde sont nommés Avon.

Origine 
Le nom « Avon » est un mot breton insulaire, ou brittonique, en gallois « afon » (prononcer « avon-n ») et  signifie « rivière ». L'étymologie de ce mot avon serait  le proto-celtique *abonā, signifiant « rivière ». Le mot est passé en moyen-breton sous la forme « aven » qu'on retrouve dans le nom de ville « Pont-Aven » (litt. « le pont sur la rivière »).

Les mots « River Avon » signifient donc littéralement « Rivière Rivière ».

Légende 
Il semblerait que les Saxons, derniers arrivants en Grande-Bretagne demandèrent aux Bretons indigènes le nom de la rivière locale, lesquels leur répondirent dans la langue locale que c'était une rivière.



Quatre cours d'eau sont ainsi nommés :
 lAvon du Devon débouche à Bigbury-on-Sea près de Salcombe ;
 lAvon du Warwickshire qui  arrose Stratford-upon-Avon et est un affluent de  la Severn ;
 l'''Avon du Hampshire qui arrose Salisbury et Christchurch et passe non loin de Stonehenge ;
 lAvon de Bristol qui arrose Bath et Bristol.

Tous les noms de rivières sont précédés du mot afon en gallois (comme rio en portugais).  
Le nom « Afon Afan » (la rivière Afan), parfois anglicisée en Avon, est donc un pléonasme sur le modèle anglais.

  
Trois rivières écossaises sont ainsi nommées :
River Avon, Falkirk ;
River Avon, Strathspey (prononcée ) ;
Avon Water, affluent de la Clyde.

  
En Bretagne, Avon désigne deux fleuves côtiers : 
 le fleuve Avon, ou Aon'', nom breton francisé en Aulne ;
 l'Aven (anciennement Avon), qui arrose Pont-Aven.
En Île-de-France, le ru d'Avon ou Avon est un ruisseau coulant dans le département de Seine-et-Marne.

Deux rivières sont ainsi nommées :
Avon, Ontario ;
Avon, Nouvelle-Écosse.

rivière Avon : rivière de la région de Canterbury passant par Christchurch
 rivière : rivière de la région de Malborough passant par la ville de Blenheim

Quatre  rivières sont ainsi nommées :
 Avon en Australie-Occidentale ;
 Avon (Western Victoria) ;
 Avon (Eastern Victoria) ;
 Avon (Nouvelle-Galles du Sud).

Voir aussi 
 
 Aven

Homonymie d'hydronyme
Toponymie britannique
Toponymie française